— «чёрная роза»:

 Группы
  — английская рок-группа, основанная в 1976.
  — датская рок-группа, основанная в 1979.
 Альбомы
 Black Rose — студийный альбом американской певицы Шер (1980).
 Black Roses — альбом финской рок-группы The Rasmus (2008).
 Black Rose: A Rock Legend — студийный альбом ирландской рок-группы Thin Lizzy, записанный с участием гитариста Гэри Мура (1979).

См. также 
  (значения)
  (значения)